Avellaneda (Buenos Aires), stad in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Avellaneda (Santa Fe), plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Avellaneda (partido), partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
Avellaneda (departement van Río Negro), departement van de Argentijnse provincie Río Negro
Avellaneda (departement van Santiago del Estero), departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Avellaneda (Ávila), gemeente in de Spaanse provincie Ávila